Манојловић је српско презиме. Може се односити на:
 Коста Манојловић
 Предраг "Мики" Манојловић
 Предраг Манојловић (ватерполиста)
 Златко Манојловић
 Филип Манојловић
 Ненад Манојловић
 Рада Манојловић